Dit is de wereldranglijst van augustus 1996 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 28 augustus 1996.

Mannen 08